20 godina klape Intrade naziv je drugog albuma zadarske klape Intrade. Album je 2006. objavila diskografska kuća Scardona.

Popis pjesama

Izvori

Vanjske poveznice 
Scardona: Klapa Intrade – 20 godina klape Intrade 
Scardona: Klapa Intrade 

Albumi Klape Intrade
Albumi iz 2006.